Ethel Fortner (1907-1987), poète américain
 Johann Fortner (1884-1947), général allemand
 Mike Fortner, homme politique américain
 Nell Fortner (né en 1959), une joueuse et entraîneuse américaine de basket-ball
 Ron Fortner (1941-2003)
 Wolfgang Fortner (1907-1987), compositeur de musique classique et chef d'orchestre allemand

Voir aussi 
 Fortner Monticules

Source de la traduction